

Бородіно — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Бородіно — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Бородіно — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Бородіно — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Бородіно — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Бородіно — селище, Мисківський міський округ, Кемеровська область
 Бородіно — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Бородіно — село, Можайський міський округ, Московська область, арена Бородінської битви 1812 року
 Бородіно — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Бородіно — залізнична станція Смоленського (Білоруського) напрямку Московської залізниці

Бородіно — селище міського типу, Одеська область, Тарутинський район
 Бородіно — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район